Europejska Liga Beach Soccera 2013 zainaugurowała 24 maja, a zakończyła się 11 sierpnia 2013. W Superfinale zwyciężyła Rosja, uplasowując się przed Portugalią oraz Szwajcarią. W barażach o miejsce w dywizji A zwyciężyła reprezentacja Francji. Polska zajęła ostatecznie piąte miejsce w Dywizji A.

W Dywizji A znalazło się 12 zespołów: siedem najlepszych zespołów poprzedniego sezonu oraz pięć najlepszych ekip ubiegłorocznego turnieju barażowego. Do Dywizji B trafiło 12 niżej notowanych zespołów. Rywalizacja w obu dywizjach została podzielona na pięć tur eliminacyjnych i odbywała się w systemie kołowym, aby wyłonić 16 zespołów, które następnie awansowały do Superfinału (osiem najlepszych drużyn Dywizji A) oraz turnieju barażowego (ostatnia drużyna Dywizji A oraz siedem najlepszych drużyn Dywizji B). Turniej finałowy, czyli Superfinał oraz turniej barażowy, odbył się w dniach 8–11 sierpnia w Torradembarra, w Hiszpanii.

Zespoły biorące udział w rozgrywkach

I tura eliminacyjna – 24–26 maja, Kijów, Ukraina

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A, Grupa A

Nagrody indywidualne 
MVP:  Bogusław Saganowski
Król strzelców:  Oleg Zborowskij (6 goli)
Najlepszy bramkarz:  Witalij Sidorienko

II tura eliminacyjna – 14–16 czerwca, Terracina, Włochy

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A, Grupa A

Dywizja A, Grupa B

Dywizja B

Nagrody indywidualne 
MVP:  Nuno Belchior
Król strzelców:  Alan Cavalcanti,  Nuno Belchior,  Oleg Zborowskij,  Patrick Ax (4 gole)
Najlepszy bramkarz:  Stefano Spada

III tura eliminacyjna – 21–23 czerwca 2013, Valence, Francja

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A

Dywizja B

Nagrody indywidualne 
MVP:  Dejan Stankovic
Król strzelców:  Dejan Stankovic (8 goli)
Najlepszy bramkarz:  Valentin Jaeggy

IV tura eliminacyjna – 19–21 lipca, Haga, Holandia

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A

Dywizja B

Nagrody indywidualne 
MVP:  Patrick Ax
Król strzelców:  Bogusław Saganowski,  Henrik Salveson (6 goli)
Najlepszy bramkarz:  Frank Van Der Gees

V tura eliminacyjna – 2–4 sierpnia, Moskwa, Rosja

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A, Grupa A

Nagrody indywidualne 
MVP:  Ilja Leonow
Król strzelców:  Llorenc Gomez (6 goli)
Najlepszy bramkarz:  Sascha Penke

Klasyfikacja łączna Dywizji A

Klasyfikacja łączna Dywizji B

Turniej finałowy – 8–11 sierpnia, Torradembarra, Hiszpania

Dywizja A (Superfinał)

Grupa A

Grupa B

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Wielki Finał

Nagrody indywidualne 
MVP:  Ilja Leonow
Król strzelców:  Dejan Stankovic (9 goli)
Najlepszy bramkarz:  Francisco Donaire

Klasyfikacja końcowa Dywizji A

Dywizja B (turniej barażowy)

Grupa A

Grupa B

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa Dywizji B

Zobacz też 
 beach soccer
 Europejska Liga Beach Soccera

Przypisy 

Europejska Liga Beach Soccera
2013 w piłce nożnej
2013 w Europie
Piłka nożna plażowa na Ukrainie
Piłka nożna plażowa we Włoszech
Piłka nożna plażowa we Francji
Piłka nożna plażowa w Holandii
Piłka nożna plażowa w Rosji
Piłka nożna plażowa w Hiszpanii